17,5 см — дебютний альбом сімферопольського рок-гурту «Кожаный Олень». Альбом був випущений у 2004 році і містить шістнадцять композицій.

Перелік пісень

Посилання 
 Альбом «17,5 см» на офіційному вебсайті гурту 
 Альбом «17,5 см»  на сайті Lastfm 

Дебютні альбоми 2004